Фрэнсис Персиваль Уэнмэн (, 6 мая 1891, Кройдон — 19 марта 1972, Кардифф) — британский шахматист. Чемпион Шотландии 1920 г. Один из победителей турнира в Скарборо (1925 г.). В том турнире Уэнмэн выиграл свою группу, но проиграл в финале итальянцу М. Роми.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Уэнмэна в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Уэнмэна на сайте 365Chess

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Шотландии
Шахматисты XX века
Родившиеся 6 мая
Родившиеся в 1891 году
Родившиеся в Кройдоне
Умершие 19 марта
Умершие в 1972 году
Умершие в Кардиффе